Naselja u Sloveniji:

 Noršinci pri Ljutomeru, naselje u općini Ljutomer
 Noršinci (Moravske Toplice, Slovenija), naselje u općini Moravske Toplice